#перенаправление Чемпионат Германии по футболу 2016/2017